Гецель () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Гецель, Вильгельм Фридрих (1754 — 1824) — доктор философии, профессор экзегетики и восточных языков в Дерптском университете.
 Гецель, Джордж (George Hetzel, 1826—1899) — американский художник эльзасского происхождения.
 Гецель, Натали (Natalie Hezel, род. 1993) — немецкая футболистка.
 Гецель, Пьер-Жюль (Pierre-Jules Hetzel, 1814—1886) — французский издатель эльзасского происхождения.
 Гецель, Томас (Thomas Hezel, род. 1961) — немецкий режиссёр.
 Гецель, Шарлотта фон (Charlotte von Hezel, 1755—1817) — журналист, издатель.
 Гецель, Эдуард (? — ?) — латвийский фигурист, участник зимних олимпийских игр в 1936.
 Гецель, Эрнст Фёдорович (? — ?) — российский военный топограф, генерал-майор.

Примечания

Ссылки 
 Центр генеалогических исследований